

Nád (növény) 

A nád szó különböző vizes élőhelyeken élő, fűszerű növényre utalhat, a leggyakoribbak:

A perjefélék családjában
 közönséges nád (Phragmites australis Cav.), az „eredeti” nád
 olasznád (Arundo donax L.), hangszerek készítéséhez használják
 Neyraudia reynaudiana (burmai nád)
 zöld pántlikafű (Phalaris arundinacea)
 vízi harmatkása (Glyceria maxima)
 nádtippan (Calamagrostis spp.)

A palkafélék családjában
 papírsás vagy papiruszsás (Cyperus papyrus), hajókészítésre, papirusz előállítására használták.

A békabuzogányfélék családjában
 békabuzogány (Sparganium spp.)

A gyékényfélék családjában
 gyékény (Typha spp.)

Nád (település) 

Nád (németül Rohr im Burgenland) község Burgenland tartományban

en:Reed (plant)
ca:Canya (planta)
fr:Roseau